Loisbach ist ein Gewässername:

 Loisbach (Pfreimd), linker Zufluss der Pfreimd an der Hechtlmühle, Markt Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Loisbach (Kamp), rechter Zufluss des Kamps bei Langenlois, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Loisach